Hart am Wind steht für:

 Hart am Wind (1958), US-amerikanischer Spielfilm von Joseph Pevney aus dem Jahr 1958
 Hart am Wind (1970), deutscher Spielfilm von Heinz Thiel aus dem Jahr 1970
 Alternativtitel des deutschen Fernsehfilms Am Kap der Liebe aus dem Jahr 2004
 Hart am Wind (Album), Album der Rockband Frei.Wild aus dem Jahr 2009
 für den Begriff aus der Seglersprache siehe Kurse zum Wind#Am Wind